Tennis-Herrendoppel der Olympischen Sommerspiele 1924.

Die Briten Oswald Turnbull und Max Woosnam waren Titelverteidiger. Ersterer trat erneut an und verlor in der Auftaktrunde.

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Tennis-Herrendoppel
1924
Tennisturnier 1924
Tennisturnier in Colombes